Schomburgk può riferirsi a:

Persone 

 Robert Hermann Schomburgk – esploratore tedesco
 Moritz Richard Schomburgk – botanico tedesco
 Heinrich Schomburgk – tennista tedesco

Altro 

 Linea Schomburgk – demarcazione di confine tra Venezuela e Guyana Britannica
 Rucervus schomburgki – specie estinta di cervo endemica della Thailandia